Everlast kan henvise til:

 Everlast (musiker) - En amerikansk musiker
 Everlast (firma) - Et amerikansk firma, der producerer bokseudstyr og andet sportstøj m.v.